Дворищанский сельсовет:

Беларусь 
 Дворищанский сельсовет (Гомельская область) — сельсовет, Хойникский район, Гомельская область
 Дворищанский сельсовет (Гродненская область) — сельсовет, Лидский район, Гродненская область